Pedersen är en strömfåra i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området.

Källor 

Vattendrag i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis